Abracadabra steht für:
 Abracadabra (Lied), Rocksong
 Abrakadabra, Zauberwort

Siehe auch:
 Abbacadabra